«Carlos Alonso», conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Alonso, puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Alonso (1886-1953) cineasta uruguayo;
 Carlos Alonso (1929-), pintor argentino;
 Carlos Alonso Bedate (1935-), investigador español;
 Carlos Alonso González "Santillana'" (1952-), futbolista español;
 Carlos A. Alonso Iglesias (1970-), cineasta español;
 Carlos Enrique Alonso Rodríguez (1970-), político español;
 Carlos M. Alonso "Kali''" (1978-), futbolista angoleño;
 Carlos Alonso Bazalar (1990-), futbolista peruano (:w:en).

Desambiguación de nombre compuesto 
 José Carlos Alonso, .
 Juan Carlos Alonso, .